Szilassy József (1755–1836) közélelmezési felügyelő, főispán, koronaőr, hétszemélynök
 Szilassy József (1792–1854) helytartósági tanácsos, előbbi fia